Ве́нгжце () — названия населённых пунктов в Польше.

 Венгжце — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Венгжце — село в Воловском повяте Нижнесилезского воеводства.